est un patronyme d'origine japonaise, s'écrivant en kanjis le plus souvent 大友 (lit. grand ami), voire 大伴 (lit. grand compagnon). Il est notamment porté par les personnalités suivantes :
 Katsuhiro Ōtomo, un auteur-dessinateur japonais de mangas ;
 Keishi Ōtomo (1966-), réalisateur et scénariste japonais ;
 Satoru Ōtomo, un astronome japonais ;
 Ōtomo no Yakamochi ainsi que les autres membres de l'ancien clan japonais Ōtomo ;
 Ōtomo no Kuronushi, poète de waka ;
 Yoshihide Ōtomo, un musicien expérimental.
 Ōtomo Chikaie (1561–1641), daimyo du début de l'époque d'Edo.

Fiction 
 Otomo : film de 1999

Notes et références 

Homonymie de patronyme
Patronyme japonais